Gerberga – regina consorte dei Franchi, moglie di Carlomanno I e figlia di Desiderio
Gerberga di Provenza – contessa di Provenza
Gerberga di Sassonia – regina consorte dei Franchi occidentali, duchessa di Lotaringia, moglie di Gilberto e Luigi IV e figlia di Enrico I
Gerberga di Borgogna – nobildonna francese